Родинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Родино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 8597 человек, в том числе 3866 мужчин и 4731 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Родино.

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края